

Тольйон — річка в Удмуртії, ліва притока Липу
 Тольйон — присілок, Дебьоський район, Удмуртія
 Тольйон — присілок, Кезький район, Удмуртія

Див. також 
 Ю-Тольйон